Almasi ist der Familienname folgender Personen:
 Csaba Almási (* 1966), ungarischer Weitspringer
 Houshmand Almasi (* 1928), iranischer Fechter
 Lenke Almási (* 1965), ungarische Turnerin
 Péter Allmási (* 1975), ungarischer Kanute
 Zoltán Almási (* 1976), ungarischer Schachspieler

Siehe auch:
 Almásy